Brewer steht für:
 Brewer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Brewer steht zudem für folgende

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brewer (Arkansas)
 Brewer (Kansas)
 Brewer (Maine)
 Brewer (Mississippi)
 Brewer (Missouri)
 Brewer (Montana)
 Brewer Addition, Tennessee
 Brewer Heights, Ohio

im NRHP gelisteten Objekte:
 Brewer Bridge, in Valentine, Nebraska, ID-Nr. 92000754
 Brewer Log House, in Springfield, Ohio, ID-Nr. 74001411
 Brewer School, in Brewer, Arkansas, ID-Nr. 04000506
 Brewer Scout Cabin, in Solomon, Kansas, ID-Nr. 00000770
 A. B. Brewer Building, in Mountain View, Arkansas, ID-Nr. 85003395
 Adrian Brewer Studio, in Little Rock, Arkansas, ID-Nr. 00000069
 C. Brewer Building, in Honolulu, Hawaii, ID-Nr. 80001272
 Capt. John Brewer House, in Monterey, Massachusetts, ID-Nr. 84002083
 David J. Brewer House, in Leavenworth, Kansas, ID-Nr. 72000508
 Edward Hill Brewer House, in Winter Park, Florida, ID-Nr. 82002378
 Henrietta Brewer House, in Robbinston, Maine, ID-Nr. 83003688
 John F. Brewer House, in Mountain View, Arkansas, ID-Nr. 85003398
 John Henry and Minnie Tate Brewer House, in Austin, Texas, ID-Nr. 95001027
 John N.M. Brewer House, in Robbinston, Maine, ID-Nr. 83003690
 Luther A. and Elinore T. Brewer House, in Cedar Rapids, Iowa, ID-Nr. 98000383
 Moses Brewer House, in Sudbury, Massachusetts, ID-Nr. 90000184
 Selden Brewer House, in East Hartford, Connecticut, ID-Nr. 79002631
 Sheriff Stephen Wiley Brewer Farmstead, in Pittsboro, North Carolina, ID-Nr. 03000801
 Brewers Exchange, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 85000652
 Brewers Hill Historic District, in Milwaukee, Wisconsin, ID-Nr. 84003745
 Brewer's Mill, in Mountain View, Arkansas, ID-Nr. 85002221

geografische Obbjekte:

 Brewer Peak, Berg in der Antarktis

Siehe auch:
 Brewers
 Brever
 Bruer